

Musica 
Popstars – album delle Eden's Crush del 2001
Popstars – album delle Lollipop del 2001
 Pop/Stars – singolo delle K/DA del 2018

Televisione 
Popstars – talent show internazionale

Pagine correlate 
 Popstar (disambigua)